Shebang – duo musicale svedese
 Shabang o shebang – sequenza di caratteri nei sistemi operativi Unix e Unix-like